

Калиша — селище, Великоігнатовський район, Мордовія
 Калиша — селище, Ічалківський район, Мордовія